A görög mitológiában a dioszkuroszok egyike, Polüdeukész ikertestvére
 Kasztor (keresztnév)
 Kasztor (történetíró)